Diogo Ferreira peut désigner :
 Diogo Ferreira, athlète portugais ;
 Diogo Ferreira, joueur portugais de rugby à XV.